Amerikai Egyesült Államok
 Carlsbad, település Kaliforniában
 Carlsbad, település Texasban
 Carlsbad, település Új-Mexikóban
 Csehország
 Carlsbad, Karlovy Vary cseh város angol neve a német Karlsbadból
hasonló nevűek
Carlsbad Caverns Nemzeti Park Új-Mexikóban
lásd még
Karlsbad (egyértelműsítő lap)